A Rádio Despertar, mais conhecida como RD é uma rádio emissora angolana instalada em Luanda, capital do país e da província do mesmo nome. A emissora é sintonizada na FM 91.0 MHz e cobre as províncias de Luanda e Bengo.

Enlace 
 Sítio Oficial

Estações de rádio de Angola